

Biografia 
Wriothesley Russell, nacque da Wriothesley Russell, II duca di Bedford e da sua moglie, Elizabeth Howland.

Sposò la figliastra di sua sorella, lady Anne Egerton, figlia del defunto Scroop Egerton, I duca di Bridgwater, il 22 aprile 1725.

Morì nel 1732, all'età di 24 anni a La Coruña, in Spagna, senza aver avuto eredi. Venne sepolto il 14 dicembre successivo nella "Bedford Chapel" della chiesa di St. Michael a Chenies, nel Buckinghamshire, ed i suoi titoli passarono a suo fratello John.

Wriothesley Russell, III duca di Bedford
W